Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bec“ beginnt.

Bec 



 Bec, Pierre (1921–2014), französischer Schriftsteller, Sprachwissenschaftler und Mediävist
 Bec, Renée Crespin du (1613–1659), französischer Diplomatin